Kushner ist der Familienname folgender Personen:

 Cedric Kushner (1948–2015), südafrikanisch-US-amerikanischer Boxpromoter
 Dave Kushner (* 1966), US-amerikanischer Gitarrist
 Donn Kushner, Donn Jean Kushner (1927–2001), kanadischer Mikrobiologe, zugleich Kinderbuchautor
 Ellen Kushner (* 1955), US-amerikanische Autorin
 Harold Kushner (* 1935), US-amerikanischer Rabbiner und Autor
 Jared Kushner (* 1981), US-amerikanischer Unternehmer sowie Schwiegersohn von Donald Trump
 Rachel Kushner (* 1968), US-amerikanische Autorin
 Robert Kushner (* 1949), US-amerikanischer Künstler
 Tony Kushner (* 1956), US-amerikanischer Schriftsteller und Drehbuchautor

Siehe auch:
 Kuschener